Chunk – unità di informazione in psicologia cognitiva
 Chunk – in informatica, blocco di memoria residente nello heap
 Chunk – cocktail a base di Club-Mate e rum
 Chunk – personaggio secondario dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
 Chunky